Дэвид Коуп (англ. David Cope 17 мая 1941 года в Сан-Франциско, Калифорния) - американский ученый, писатель, композитор и бывший профессор музыки Калифорнийского университета в Санта-Крус (UCSC). Его основная область исследований связана с искусственным интеллектом, музыкой. В области ИИ (искусственный интеллект) он известен написанием  программ и алгоритмов, которые способны анализировать существующую музыку и создавать новые композиции в стиле оригинальной входной музыки. Коуп также является соучредителем и почетным техническим директором  Recombinant Inc., компании, занимающейся музыкальными технологиями.

Композиция 
Его программа EMI (Experiments in Musical Intelligence) создавала произведения в стиле различных композиторов, часть из них были продуктами коммерческого характера — от коротких пьес до полнометражных опер.

Как композитор, Коуп работал в самых разных стилях — от традиционного до авангардного — и техниках, таких как нетрадиционные манеры игры, экспериментальные музыкальные инструменты. Совсем недавно все его оригинальные композиции были написаны в сотрудничестве с компьютером на основе его ранних работ. Он ищет синергию между творчеством композитора и компьютерным алгоритмом в качестве своего основного творческого направления.

Библиография 
Дэвид Коуп опубликовал множество книг, которые часто используются в качестве учебников. Книга "Новые направления в музыке", опубликованная в 1971 году, переизданная 7 раз является стандартным текстом для современной музыки.В 2009 году Коуп дал интервью средствам массовой информации в преддверии выхода компакт-диска с музыкой, написанной совместно Коупом и Эмили Хауэлл, компьютерной программой.

Коуп также опубликовал серию детективных романов под псевдонимом.

Статьи 

 1987. "Experiments in Music Intelligence." In Proceedings of the International Computer Music Conference, San Francisco: Computer Music Association.
 1987. "An Expert System for Computer-Assisted Music Composition." Computer Music Journal 11,4 (Winter): 30–46.
 1988. "Music and LISP." AI Expert 3,3 (March): 26–34.
 1988. "Music: The Universal Language." In Proceedings of the First Workshop on AI and Music. Minneapolis/St. Paul, Minnesota: AAAI: 87–98.
 1989. "Experiments in Musical Intelligence (EMI): Non-Linear Linguistic-based Composition." Interface, vol. 18: 117–139.
 1990. "Pattern Matching as an Engine for the Computer Simulation of Musical Style." In Proceedings of the 1990 ICMC. San Fran Computer Music Association
 1991. "Recombinant Music." COMPUTER. (July).
 1991. "Computer Simulations of Musical Style." Computers in Music Research, The Queens University of Belfast, 7–10 (April): 15–17.
 1992. "Computer Modeling of Musical Intelligence in Experiments in Musical Intelligence." Computer Music Journal 16,2 (Summer): 69–83.
 1993. "Virtual Music." Electronic Musician, 9:5 (May): 80–85.
 1996. "Mimesis du style et de la structure musicale." Symposium on Composition, Modelisation et Ordinateur. IRCAM, Paris: 21–23.
 1997. "Composer's Underscoring Environment." In Proceedings of the International Computer Music Conference. San Fran: Computer Music Association.
 1997. "The Composer's Underscoring Environment: CUE." Computer Music Journal 21/3 (Fall).
 1999. "One Approach to Musical Intelligence." IEEE Intelligent Systems. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society (14/3, May/June).
 2000. "Facing the Music: Perspectives on Machine Composed Music." Leonardo Music Journal 9: 79–87.
 2002. "Computer Analysis and Composition Using Atonal Voice-Leading Techniques." Perspectives of New Music 40/1 (Winter): 121–146.
 2003. "Computer Analysis of Musical Allusions." Computer Music Journal 27/1: 11–28.
 2004. " A Musical Learning Algorithm." Computer Music Journal 28/3: 12–27.
 2006. "The Vivaldi Code" Wired, issue 14. September 9, 2006.

Главы 

 1992. "A Computer Model of Music Composition." In Machine Models of Music, Stephan Schwanauer and David Levitt, eds.: MIT Press.
 1992. "On the Algorithmic Representation of Musical Style." In Musical Intelligence, M. Balaban, K. Ebcioglu, and O. Laske, eds. : AAAI Press.
 1998. "Signatures and Earmarks: Computer Recognition of Patterns in Music." In Melodic Similarity, Concepts, Procedures, and Applications. Walter B. Hewlett and Eleanor Selfridge-Field (eds.). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Книги 

 —— (1991). Cope, David. Computers and Musical Style. Madison, Wisconsin: A-R Editions.
 —— (1996). Experiments in Musical Intelligence. Madison, Wisconsin: A-R Editions.
 —— (1997). Techniques of the Contemporary Composer. New York City: Schirmer Books. ISBN 0-02-864737-8.
 —— (2000). New Directions in Music, 7th ed. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press. ISBN 1-57766-108-7.
 —— (2000). The Algorithmic Composer. Madison, Wisconsin: A-R Editions.
 —— (2001). Virtual Music: Computer Synthesis of Musical Style. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. ISBN 0-262-53261-1.
 —— (2006). Computer Models of Musical Creativity. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 —— (2008). Hidden Structure: Music Analysis Using Computers. Madison, Wisconsin: A-R Editions. ISBN 978-0-89579-640-0.
 —— (2012). A Musicianship Primer San Francisco. Epoc Books. ISBN 978-1-4776-8786-4.

Дискография 

 1993. Bach by Design. Centaur Records. CRC 2184
 1997. Classical Music Composed by Computer. Centaur Records. CRC 2329
 1997. Virtual Mozart. Centaur Records. CRC 2452
 1999. Towers. Vienna Modern Masters. VMM 2024
 2003. Virtual Bach. Centaur Records. CRC 2619
 2009. From Darkness, Light (Emily Howell). Centaur Records. CRC 3023
 2011. Symphony No. 4. Epoc. B008J5IK78
 2012. Symphony No. 5. Epoc. B008J5IFD2
 2012. Symphony No. 9 "(Martin Luther King, Jr.)" Epoc. B008J5IGCW
 2012. String Quartets 5 and 6. Epoc. B008O9RZTS
 2012. Violin Concerto/Viola Concerto. Epoc. B008J5IGRC
 2012. Cello Concerto/Octet for Strings. Epoc. B008K8VJM2
 2012. Piano Concerto/Re-Birth/Transcendence. Epoc. B008PYPDUK

Внешние ссылки 

 music.ucsc.edu – Faculty: David Cope
 
 David Cope profile
 Recombinant Inc website
 Ryan Blitstein. Triumph of the Cyborg Composer, Pacific Standard
 "Musical DNA" segment from National Public Radio Radiolab program, September 25, 2007

Учёные США

Источники